Chinery peut faire référence à : 

 Herman Chinery-Hesse (né en 1963), entrepreneur technologique ghanéen.
 Lebrecht James Chinery-Hesse (1930-2018), avocat ghanéen.
 Mary Chinery-Hesse, fonctionnaire internationale ghanéenne.
 Michael Chinery (né en 1938), naturaliste britannique.

Voir aussi 
 George Chinnery (1774-1852), peintre anglais.